Малетин, Павел:
 Малетин, Павел Андреевич (1905—1969) — советский государственный деятель.
 Малетин, Павел Сергеевич (род. 1986)  — российский шахматист.